Влади́мир Фёдорович Бараба́нов (1918—1997) — советский и российский геолог, профессор Ленинградского государственного университета.

Биография 
Родился 21 мая 1918 года в деревне Мелехово Ярославской губернии в крестьянской семье.

С отличием окончил геолого-почвенно-географический факультет Ленинградского университета (годы учёбы 1936—1941) и был оставлен на кафедре минералогии.

Великая Отечественная война 
В первые дни Великой Отечественной войны — 25 июня 1941 года ушёл добровольцем на фронт, командовал взводом 3-го стрелкового полка 2-й Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения.

В августе 1941 года под Новгородом В. Ф. Барабанов получил первое ранение. Затем госпитальные и блокадные дни, участие в новых боях на всё более приближающемся к городу Ленинградском фронте.

За находчивость в боевых действиях младший лейтенант Барабанов от имени командования был награждён именными часами с надписью «Стойкому защитнику города Ленина».

В мае 1942 года, под Колпино, перед боем , В. Ф. Барабанов подал заявление для приёма в Коммунистическую партию. Его подразделение при двух пулеметах, на площади в один квадратный километр, сдерживали наступление противника на Ленинград.

В бою под Колпино в августе 1942 года получил тяжёлое ранение. Из госпиталя на Фонтанке, в который он попал, В. Ф. Барабанов был эвакуирован через Ладогу в Вологду.

В Вологодcком госпитале лейтенант Барабанов получил партийный билет, который не успел получить на передовой. Там же, при военном госпитале, тяжелораненный офицер, с протезами вместо ноги и руки, был оставлен в качестве пропагандиста.

После возвращения госпиталя из эвакуации в Сестрорецк, был избран парторгом.

Так лейтенант В. Ф. Барабанов встал в армейский строй ещё на четыре года.

Работа в университете 
В 1946 году, после демобилизации, вернулся в Ленинградский университет.

В 1951 году защитил кандидатскую диссертацию, с 1962 года — профессор, доктор геолого-минералогических наук. Научный руководитель нескольких докторских и более 30 кандидатских диссертаций.

В 1948 году создал Клуб юных геологов при Ленинградском Дворце пионеров, воспитавший немало будущих специалистов.

Организатор и участник экспедиции в Хибинские тундры, где изучал минералогию апатитовых месторождений горы Юкспор.

Инициатор создания и редактор журналов «Вопросы геохимии и типоморфизм минералов», «Вопросы экологии и охраны окружающей среды».

Проректор Ленинградского государственного университета по научной работе с января 1964 по февраль 1967 года.

В 1966 году организовал в ЛГУ лабораторию генетической минералогии, в 1967 году — кафедру геохимии, которой руководил до 1992 года.

В 1976 году, по инициативе В. Ф. Барабанова, впервые в СССР, в ЛГУ начата подготовка специалистов в области экологической геохимии.

Скончался 9 августа 1997 года в Санкт-Петербурге.

Семья 
 Сын — Алексей Владимирович Барабанов (1945—2016) геохимик-минералог, комсомольский, партийный, административный работник, общественный деятель.
 Дочь — Барабанова Лариса Владимировна (1951) доцент. Кафедра генетики и биотехнологии Санкт-Петербургского государственного университета.

Библиография 
Основные труды посвящены минералогии и геохимии вольфрама и его месторождений, генетической минералогии. Автор более 300 научных работ, в том числе 4 монографии, наиболее важная из которых — трёхтомник «Вольфрамовые месторождения», 8 учебников и учебных пособий, в том числе учебника «Геохимия».
 Барабанов В. Ф. Как собирать минералы и горные породы. Москва-Ленинград, ДетГИЗ, 23 с., 1949.
 Барабанов В. Ф. Минералогия апофиллитовых жил горы Юкспор (Хибинские тундры). — М.; Л., 1960.
 Барабанов В. Ф. Минералогия вольфрамитовых месторожд. Вост. Забайкалья. — Л., 1961.
 Барабанов В. Ф. Генетическая минералогия. — Л., 1977.
 Барабанов В. Ф., Гончаров Г. Н. Современные физические методы в геохимии. — Л., 391 с., ЛГУ, 1990.
 Барабанов В. Ф. Они сражались за Родину. — Издательство СПбГУ, 152 с., 1992, ISBN 5-288-01232-6.
 Барабанов В. Ф. Геохимия Санкт-Петербурга. — СПб., 1996.
 Барабанов В. Ф. Вольфрамовые месторождения. — СПб. 1995—1996. ISBN 5-288-01566-X.
 Барабанов В. Ф. Клуб юных геологов. — Л., Детская литература, «Знай и умей», ISBN 9785445861386.

Награды 
Военные заслуги В. Ф. Барабанова медалью «За отвагу» (1942 год), орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За оборону Ленинграда» (1943 год), «За победу над Германией», знаком «Отличник РККА».

В послевоенные годы многообразная деятельность В. Ф. Барабанова отмечена наградами, памятными знаками и почётными грамотами.

Получил 7 грамот ЦК ВЛКСМ, занесен в «Книгу Почета ВЛКСМ», получил знаки «Отличник разведки недр», «Отличник народного просвещения РСФСР» и другие.

Кавалер ордена Трудового Красного Знамени и медали «За трудовую доблесть».

В 1978 году Владимир Фёдорович получил звание Заслуженный деятель науки РСФСР.

Примечания

Литература 
 Курбатов С. М. История кафедры минералогии ЛГУ. — Л., 1972.

Ссылки 
 Барабанов Владимир Фёдорович, Санкт-Петербургский государственный университет
 Барабанов Владимир Федорович, Кольская энциклопедия
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Политработники Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Участники битвы за Ленинград
Лейтенанты (СССР)
Геологи СССР
Геологи России
Выпускники факультета географии и геоэкологии Санкт-Петербургского государственного университета
Профессора Санкт-Петербургского университета
Похороненные в Санкт-Петербурге
Геохимики СССР